Понт-а-Муссо́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к одноимённому кантону и является его центром. Основан в 1250 году. Город расположен примерно посередине между двумя крупнейшими городами Лотарингии Нанси и Мецем. Этот индустриальный город (металлургическая промышленность) стоит на реке Мозель.

География 	

Понт-а-Муссон расположен ровно посередине между крупнейшими городами Лотарингии Нанси и Мецем. Он находится в 26 км к северу от Нанси и в 26 км к югу от Меца. Соседние коммуны: Мальдьер и Монтовиль на западе, Норруа-ле-Понт-а-Муссон на севере, Муссон на востоке, Аттон на юго-востоке, Блено-ле-Понт-а-Муссон и Жезенвиль на юге.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 14 505 человек.

Родились в Понт-а-Муссоне 
 Маргарита Анжуйская (1429 — 1482), королева Англии
 Джон Барклай (1582—1621), шотландский сатирик и поэт
 Жеро Дюрок (1772-1813), герцог, французский генерал
 Майяр, Луи Камилл (1878-1936), французский учёный, врач и химик.

Ссылки 
 Сайт города
 Национальный институт статистики
 Сайт для туристов: история и достопримечательности города

Коммуны департамента Мёрт и Мозель
Города, награждённые орденом Почётного легиона